Nasztasszja Aljakszejevna Jakimava (,  [Anasztaszija Alekszejevna Jekimova]; Minszk, 1986. november 1. –) fehérorosz hivatásos teniszezőnő.

Egyéniben WTA-tornát egyelőre nem sikerült nyernie, párosban ét alkalommal végzett az első helyen. Pályafutása során eddig egyéniben tizenhárom, párosban tizenegy ITF-tornán szerezte meg a végső győzelmet. Az egyéni világranglistán a legjobb helyezése a negyvenkilencedik volt, amelyet 2006 júliusában ért el, párosban 2006. június 19-én a 67. helyig jutott.

A Grand Slam-tornákon a legjobb eredménye a 2007-es Australian Openen elért 3. kör.

WTA-döntői

Páros

Győzelmei (2)

Elveszített döntői (1)

ITF-győzelmei

Egyéni

Győzelmei (13)

Elveszített döntői (12)

Páros

Győzelmei (11)

Elveszített döntői (7)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéniben

Év végi világranglista-helyezései

Források

További információk

 
 
 

Fehérorosz teniszezők
1986-ban született személyek
Minszkiek
Fehérorosz nők
Élő személyek